Novi Pazar kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Novi Pazar, kommun, Sjumen, 
 Novi Pazar (ort), Sjumen, Obsjtina Novi Pazar,

Serbien 

 Novi Pazar, stad och kommun, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Serbienförgreningar